Caffot ist der Familienname folgender Personen:

 Jules Caffot (1865–1942), französischer Organist und Komponist
 Sylvère Caffot (René Sylviano; 1903–1993), französischer Komponist